Agencia Andina de Noticias puede referirse a:

 Agencia Andina de Noticias de Perú
 Agencia Andina de Noticias de Venezuela